Reforma rolna w Polsce (1920)
 Reforma rolna w Polsce (1925)
 Reforma rolna w Polsce (1944)